Сретенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Сретенское сельское поселение — входит в Котельничский район, Кировская область
 Сретенское сельское поселение — входит в Ильинский район, Пермский край